Schtschukin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Schtschukin (1900–1990), sowjetischer Elektrotechniker
 Alexander Wladimirowitsch Schtschukin (1946–1988), sowjetischer Kosmonaut
 Anna Wassiljewna Schtschukina (* 1987), russische Eishockeyspielerin
 Boris Wassiljewitsch Schtschukin (1894–1939), sowjetischer Schauspieler und Regisseur
 Jewgeni Dmitrijewitsch Schtschukin (* 1928), sowjetischer Chemiker
 Juri Schtschukin (* 1979), kasachischer Tennisspieler
 Nikolai Leonidowitsch Schtschukin (1848–1924), russischer Ingenieur
 Pjotr Iwanowitsch Schtschukin (1853–1912), russischer Textilunternehmer und Sammler
 Sergei Iwanowitsch Schtschukin (1854–1936), russischer Geschäftsmann und Kunstsammler
 Stepan Semjonowitsch Schtschukin (1754–1828), russischer Maler

Siehe auch
 Schtschukin-Theaterhochschule